Sarja ( ‚Morgenröte‘) bezeichnet
 ein Modul der Internationalen Raumstation (ISS), siehe Sarja
 ein ursprünglicher Name der Raumstation Saljut 1, der noch vor dem Start verändert wurde
 das Rufzeichen der Bodenfunkstation im sowjetischen Raumfahrtprogramm
 eine Schriftenreihe (Zeitung), die Anfang 1900 in Russland erschien
 ein sowjetisches, eisenfreies Forschungsschiff
 Sarja-Antenne, eine spezielle Antennenbauform
 Sarja (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland (bis 1938: Groß Wersmeningken, 1938–1946 Großstangenwald, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)

Siehe auch:
 Saria

ru:Заря (значения)